Аксиомой бесконечности () называется следующее высказывание теории множеств:
 , где 

Из аксиомы бесконечности следует существование [по меньшей мере одного] бесконечного множества.

Другие формулировки аксиомы бесконечности

Примечания 
0. Индуктивные высказывания

Примеры

, где  — множество, единственным элементом которого является .

, где  — булеан множества 

1. О выводимости аксиомы бесконечности из других высказываний

2. О единственности «бесконечного множества»

3. Прочее

См. также 
 Аксиоматика теории множеств

 Математическая индукция

 Трансфинитная индукция

 Натуральные числа

Аксиомы теории множеств